Tripoli ou Tripolis, du grec tri-polis signifiant « trois cités » ou « trois villes », est un nom donné à une ville ou une communauté issue de la réunion de trois autres villes.

Localités 
Tripoli désigne plusieurs localités autour de la mer Méditerranée orientale ou dans le Nouveau Monde :

 Tripoli (en arabe Tarāboulous) capitale de la Libye et chef-lieu du district homonyme ;
 Tripoli (en arabe Tarāboulous) deuxième ville du Liban en nombre d'habitants (après Beyrouth), chef-lieu du district homonyme ;
 Tripoli ou « Tripoli du Péloponnèse », siège du dème (municipalité) de Tripoli et chef-lieu du nome (département) d'Arcadie en Grèce ;
 Tripoli, village de la préfecture de Pella en Grèce ;
 Tripoli, (en turc Tirebolu), petite ville de Turquie (province de Giresun), la « Tripoli d'Asie mineure » ;
 Tripoli ou « Tripolis du Méandre » ou « Tripoli lydienne », ancienne ville de Lydie, située près de Yenice (province actuelle de Denizli en Turquie) ;
 Tripoli, ville de l'Iowa aux États-Unis ;
 Tripoli, petite ville de Pennsylvanie aux États-Unis ;
 Tripoli, petit village de l'État de New York aux États-Unis.
 Tripolis, une communauté de polis de la Perrhébie, en Thessalie dans la Grèce antique.

Cinéma 
 Tripoli est un film de Will Price.

Musique 

 Tripoli est une musique du rappeur Kaaris présente dans l'album Le Bruit de mon âme

Divers 
  ;
 Le Comté de Tripoli, État médiéval fondé par les Croisés, centré sur Tripoli au Liban ;
 Tripoli est aussi le nom de l’aéroport de Wego en Australie (code TIP) ;
 Le tripoli (ou "randannite" , ou "ceyssatite") est une roche siliceuse utilisée pour le polissage et comme absorbant de la nitroglycérine. Ce terme provient de la ville libanaise de Tripoli ;
 Tripoli, chanson du Matthew Good Band ;
 Tripoli, jeu de cartes ;
 Tripoli, algues microscopiques.

Références 

Homonymie de toponyme